Quente pode referir-se a:

 Qualidade de estar com maior temperatura do que outra coisa.

 Sensação térmica (por vezes tátil) associada a objetos que transmitem calor para quem os toca.

 Informalmente, a palavra quente é associada a comida muito apimentada.

 Na gíria brasileira, um objeto ou mercadoria dentro da lei (legal) é quente.

 Em vários jogos infantis tradicionais, como o "chicotinho queimado" (Brasil) ou "lencinho queimado" (Portugal) a palavra quente é utilizada para referir que se está próximo de um objectivo que pode ser, por exemplo, um objecto escondido. Por extensão, quando alguém tenta adivinhar algo, diz-se que está quente quando se aproxima da ideia pretendida.

 Quente pode significar, também, na gíria, o mesmo que sensual

Desambiguação